Het Nederlands kampioenschap dammen van 1961 telde 14 deelnemers. Wim de Jong won het kampioenschap; dat was zijn derde nationale titel. Hij behaalde als enige 18 punten.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1961